Сергей Ле́щенко:
 Лещенко, Сергей Анатольевич (род. 1980) — украинский политический журналист и педагог, депутат Верховной рады Украины VIII созыва.
 Лещенко, Сергей Андреевич (род. 1930) — советский строитель-плотник, Герой Социалистического Труда.
 Лещенко, Сергей Михайлович (1904—1974) — советский государственный деятель, организатор работ в области авиационной и ракетной техники.